Dunston steht für:

 Dunston – Allein im Hotel, US-amerikanischer Spielfilm von Ken Kwapis (1996)

Orte in England:
 Dunston (Derbyshire)
 Dunston (Lincolnshire)
 Dunston (Norfolk)
 Dunston (Staffordshire)
 Dunston (Tyne and Wear)

Dunston ist der Familienname folgender Personen:

 Bryant Dunston (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Nick Dunston (* 1996),  US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Dunstan